VBC Voléro Zurich (volley-ball féminin)
 VBC Voléro Zurich (volley-ball masculin)